Rideout ist der Familienname folgender Personen:
 Kyle Rideout (* 1984), kanadischer Schauspieler
 Thomas Rideout (* 1948),  kanadischer Politiker
 Walter B. Rideout (1917–2006), US-amerikanischer Anglist